Billesley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Billesley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands